Сорж () — бывшая коммуна на юго-западе Франции в департаменте Дордонь упразднённого административного региона Аквитания.

1 января 2016 года Сорж была объединена с Лигё в коммуну Сорж-э-Лигё-ан-Перигор () региона Новая Аквитания.

География 

Входящая в состав агломерации Перигё коммуна Сорж расположена на севере департамента Дордонь. Минимальная высота местности, 120 метров, приходится на юго-восток коммуны. Максимальная высота, 216 метров, приходится на северо-запад и север её территории в районе La Kabylie.

На северо-западной окраине коммуны имеется высохшая канава, которая пересекает поля рядом с железнодорожной веткой Лимож—Перигё. Она напоминает о том, что в XIX веке, до строительства этой железной дороги, по территории коммуны протекал ручей Боронн.

Сорж расположен по прямой в 19 километрах северо-восточнее Перигё и в 12 километрах юго-западнее Тивье. Посёлок Сорж находится в точке пересечения национальной автотрассы 21 и департаментских дорог 68, 74 и 106.

Экономика 
В 2007 году в Сорже работало одно предприятие — Sorges motoculture (ремонт машин и механического оборудования).

Историческое наследие

Достопримечательности 
 Этномузей трюфеля, в состав которого входит собственно здание музея, а также тропинки поиска трюфелей
 Церковь Святого Германа Осерского, романское здание XII века, перестроенное в XVI веке; с 1967 года объект внесён в дополнительный список Исторических памятников
 Развалины шато Шабанн (), частная собственность. В начале XX века владелец шато Шабанн распорядился снести две башни. Одну из них перевезли в Витрак и снова подняли у главного жилого корпуса в замке Монфор.
 Усадьба Сорж, XVIII век, частная собственность.
 Усадьба Ла-Вижери, расположенная на границе между коммунами Сорж и Сарльяк-сюр-л'Иль, частная собственность

Массовые мероприятия 
 Ежегодно в январе в Сорже проходит праздник трюфеля (25-й раз в 2013 году)
 Ежегодно в начале сентября, начиная с 1970-х годов, в Сорже устраивается выставка собак

См. также 
 Чёрный Перигор
 Чёрный трюфель

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Сорж в Перигоре»

Коммуны департамента Дордонь